Lotar ou Loutar, instrument à cordes pincées berbère de la famille de l'oud (luth), originaire du Maroc
 Éli Lotar, photographe et cinéaste français d'origine roumaine
 Kapap-Lotar, une technique de combat d'origine israélienne